Tiggarnötter (Tribulus) är ett släkte av pockenholtsväxter. Tiggarnötter ingår i familjen pockenholtsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Pockenholtsväxter